Siłacz – patrz Strongman
 Siłacz – Zbójcerz postać z komiksów Kajko i Kokosz